Суперкубок Косова з футболу 2018 — 17-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 серпня 2018 року між чемпіоном Косова Дрітою та володарем кубка Косова Приштиною.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2018
Косово
2018 у Косові
Серпень 2018